Алексе́й Кочетко́в:
 Кочетков, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский политолог и журналист, политтехнолог, генеральный директор Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.
 Кочетков, Алексей Гаврилович (1918—1942) — советский партизан, Герой Советского Союза.
 Кочетков, Алексей Николаевич (1912—1987) — участник Гражданской войны в Испании, берлинского антифашистского подполья и французского Сопротивления.